Libertad Romero es una actriz y cantante. Inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, donde tuvo como profesores a Enrique Jaso, Irasema Terrazas, Halina Nadi, Alfredo Portilla, Marcela Chacón y Lucy Rivera. Realizó estudios profesionales de actuación, impartidos por M&M Studio, escuela de Patricia Reyes Spíndola, y recibió clases magistrales de expresión corporal, danza contemporánea y ballet en la Casa del Lago UNAM.

Como solista y coralista, ha cantado con las principales orquestas de su país, como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), la Orquesta Filarmónica de Toluca, por mencionar algunas, y se ha presentado en recintos como el Auditorio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl, el Teatro de las Artes, el Teatro Esperanza Iris, entre otros.

En el 2016, participó en las temporadas del musical West Side Story (ANOTHER ONE), en el Teatro Salvador Novo, bajo la dirección de Bruno Ruiz, en colaboración con la Escuela Nacional de Arte Teatral, y realizó las funciones en el Teatro Salvador Novo del Cenart. 

En el 2017 y 2018, interpretó el papel principal de Consuelo en la ópera Aura, de Mario Lavista, con la Orquesta de la Secretaría de Marina Nacional, también en colaboración con la ENAT.

En 2017, 2018 y 2019, compartió escena al lado de Angélica Aragón, Juan Ignacio Aranda y Roberto D'Amico, en la obra Réquiem para un Jesús Crucificado, bajo la dirección de Maricela Lara.

Actualmente es actriz en los colectivos Cacomixtle y Regnicola Producciones.

Referencias 

Sopranos de México